Oleg Makarov – cosmonauta sovietico
Oleg Makarov – pattinatore di coppia sovietico
Oleh Makarov – calciatore sovietico

Altri progetti